Тори е наименование, използвано за няколко различни политически групи:

 тори, британска политическа партия през 17–19 век
 съвременната британска Консервативна партия
 Консервативна партия на Канада
 лоялистите по време на Американската революция
 наименование на юнионистите по време на Американската гражданска война, използвано от техните противници

Спорт 
 тори е термин от областта на източните бойни изкуства.

Вижте също 
 Тор
 Тории
 Торий